Зада́ча:

 Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью.
 Задача, в военном деле — задача, поставленная вышестоящим командиром (командующим, начальником) формированию вооружённых сил, либо одному или нескольким военнослужащим для достижения определённой цели в бою (операции).
 Задача в шахматах — шахматная позиция с условием, которое необходимо выполнить в заданное число ходов.
 В информатике задача — обобщающее понятие для процесса и потока выполнения, подразумевающие выполнение тем или другим некоторой работы по отношению к центральному процессору.

Примечания